Апука (село) — село в Олюторском районе Камчатского края
 Апука (река) — река в Камчатском крае